John Bellenden Ker Gawler (* 1764 in Ramridge, Andover; † Juni 1842 ebenda; ursprünglich (vor 1804) John Gawler, später auch John Ker Bellenden oder John Bellenden-Ker) war ein britischer Botaniker. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „“

Leben und Wirken 
Er änderte seinen Namen am 5. November 1804 in „Ker Bellenden“ ab, unterschrieb jedoch selbst häufig mit „Bellenden Ker“.

Zu seinen Werken zählen Recension Plantarum (1801), Select Orchideae (um 1816) und Iridearum Genera (1827). Ker-Gawler verfasste von 1815 bis 1829 die Texte für die ersten 14 Jahresbände der bebilderten Zeitschrift Botanical Register und wurde danach von John Lindley abgelöst. Er war auch Autor von (antiklerikalen) Kinderliedern.

Ehrungen 
Die Pflanzengattung Bellendena  und das Gebirge Bellenden Ker Range in Queensland wurden nach ihm benannt.

Quellen

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Botaniker (19. Jahrhundert)
Namensgeber für eine Pflanzengattung
Brite
Geboren 1764
Gestorben 1842
Mann
Urheber von Kinderliedern